Het schoonspringen vanaf de 10 meter toren voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2015 vond plaats op 1 en 2 augustus 2015 in het Aquatics Palace in Kazan.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 10